Tiran peut désigner :
 le détroit de Tiran, un détroit entre l'Égypte et l'Arabie saoudite faisant communiquer le golfe d'Aqaba avec le reste de la mer Rouge ;
 l'île de Tiran, une île d'Arabie saoudite située dans le détroit de Tiran, en mer Rouge.